Achille Starace (1889 - 1945), homme politique, fasciste et dirigeant sportif italien ;
Anna-Maria Starace dite Nina Faliero (1878-1948), soprano italienne ;
 Gino Starace (1859 - 1950), illustrateur italien ;
 Potito Starace (1981 - ), joueur de tennis italien.